Está Escrito pode referir-se a:

Está Escrito (álbum)

Está Escrito (programa de televisão)
Desambiguação
